Svinoy eller Svínoy kan syfta på:

 Svínoy – en av de arton öar som utgör ögruppen Färöarna
 Svínoy, Svínoy – en by på ön Svínoy på Färöarna